Дополнение к комбинируемым диакритическим знакам () — блок стандарта Юникод, содержащий комбинируемые символы для УФА, средневековых сокращений и Teuthonista.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Дополнение к комбинируемым диакритическим знакамОфициальная таблица символов Консорциума Юникода 
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1DCx
| title="U+1DC0: COMBINING DOTTED GRAVE ACCENT" | ◌᷀
| title="U+1DC1: COMBINING DOTTED ACUTE ACCENT" | ◌᷁
| title="U+1DC2: COMBINING SNAKE BELOW" | ◌᷂
| title="U+1DC3: COMBINING SUSPENSION MARK" | ◌᷃
| title="U+1DC4: COMBINING MACRON-ACUTE" | ◌᷄
| title="U+1DC5: COMBINING GRAVE-MACRON" | ◌᷅
| title="U+1DC6: COMBINING MACRON-GRAVE" | ◌᷆
| title="U+1DC7: COMBINING ACUTE-MACRON" | ◌᷇
| title="U+1DC8: COMBINING GRAVE-ACUTE-GRAVE" | ◌᷈
| title="U+1DC9: COMBINING ACUTE-GRAVE-ACUTE" | ◌᷉
| title="U+1DCA: COMBINING LATIN SMALL LETTER R BELOW" | ◌᷊
| title="U+1DCB: COMBINING BREVE-MACRON" | ◌᷋
| title="U+1DCC: COMBINING MACRON-BREVE" | ◌᷌
| title="U+1DCD: COMBINING DOUBLE CIRCUMFLEX ABOVE" | ◌᷍
| title="U+1DCE: COMBINING OGONEK ABOVE" | ◌᷎
| title="U+1DCF: COMBINING ZIGZAG BELOW" | ◌᷏
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1DDx
| title="U+1DD0: COMBINING IS BELOW" | ◌᷐
| title="U+1DD1: COMBINING UR ABOVE" | ◌᷑
| title="U+1DD2: COMBINING US ABOVE" | ◌᷒
| title="U+1DD3: COMBINING LATIN SMALL LETTER FLATTENED OPEN A ABOVE" | ◌ᷓ
| title="U+1DD4: COMBINING LATIN SMALL LETTER AE" | ◌ᷔ
| title="U+1DD5: COMBINING LATIN SMALL LETTER AO" | ◌ᷕ
| title="U+1DD6: COMBINING LATIN SMALL LETTER AV" | ◌ᷖ
| title="U+1DD7: COMBINING LATIN SMALL LETTER C CEDILLA" | ◌ᷗ
| title="U+1DD8: COMBINING LATIN SMALL LETTER INSULAR D" | ◌ᷘ
| title="U+1DD9: COMBINING LATIN SMALL LETTER ETH" | ◌ᷙ
| title="U+1DDA: COMBINING LATIN SMALL LETTER G" | ◌ᷚ
| title="U+1DDB: COMBINING LATIN LETTER SMALL CAPITAL G" | ◌ᷛ
| title="U+1DDC: COMBINING LATIN SMALL LETTER K" | ◌ᷜ
| title="U+1DDD: COMBINING LATIN SMALL LETTER L" | ◌ᷝ
| title="U+1DDE: COMBINING LATIN LETTER SMALL CAPITAL L" | ◌ᷞ
| title="U+1DDF: COMBINING LATIN LETTER SMALL CAPITAL M" | ◌ᷟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1DEx
| title="U+1DE0: COMBINING LATIN SMALL LETTER N" | ◌ᷠ
| title="U+1DE1: COMBINING LATIN LETTER SMALL CAPITAL N" | ◌ᷡ
| title="U+1DE2: COMBINING LATIN LETTER SMALL CAPITAL R" | ◌ᷢ
| title="U+1DE3: COMBINING LATIN SMALL LETTER R ROTUNDA" | ◌ᷣ
| title="U+1DE4: COMBINING LATIN SMALL LETTER S" | ◌ᷤ
| title="U+1DE5: COMBINING LATIN SMALL LETTER LONG S" | ◌ᷥ
| title="U+1DE6: COMBINING LATIN SMALL LETTER Z" | ◌ᷦ
| title="U+1DE7: COMBINING LATIN SMALL LETTER ALPHA" | ◌ᷧ
| title="U+1DE8: COMBINING LATIN SMALL LETTER B" | ◌ᷨ
| title="U+1DE9: COMBINING LATIN SMALL LETTER BETA" | ◌ᷩ
| title="U+1DEA: COMBINING LATIN SMALL LETTER SCHWA" | ◌ᷪ
| title="U+1DEB: COMBINING LATIN SMALL LETTER F" | ◌ᷫ
| title="U+1DEC: COMBINING LATIN SMALL LETTER L WITH DOUBLE MIDDLE TILDE" | ◌ᷬ
| title="U+1DED: COMBINING LATIN SMALL LETTER O WITH LIGHT CENTRALIZATION STROKE" | ◌ᷭ
| title="U+1DEE: COMBINING LATIN SMALL LETTER P" | ◌ᷮ
| title="U+1DEF: COMBINING LATIN SMALL LETTER ESH" | ◌ᷯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1DFx
| title="U+1DF0: COMBINING LATIN SMALL LETTER U WITH LIGHT CENTRALIZATION STROKE" | ◌ᷰ
| title="U+1DF1: COMBINING LATIN SMALL LETTER W" | ◌ᷱ
| title="U+1DF2: COMBINING LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS" | ◌ᷲ
| title="U+1DF3: COMBINING LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS" | ◌ᷳ
| title="U+1DF4: COMBINING LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS" | ◌ᷴ
| title="U+1DF5: COMBINING UP TACK ABOVE" | ◌᷵
| title="U+1DF6: COMBINING KAVYKA ABOVE RIGHT" | ◌᷶
| title="U+1DF7: COMBINING KAVYKA ABOVE LEFT" | ◌᷷
| title="U+1DF8: COMBINING DOT ABOVE LEFT" | ◌᷸
| title="U+1DF9: COMBINING WIDE INVERTED BRIDGE BELOW" | ◌᷹
| title="U+1DFA: COMBINING DOT BELOW LEFT" | ◌᷺ 
| title="U+1DFB: COMBINING DELETION MARK" | ◌᷻
| title="U+1DFC: COMBINING DOUBLE INVERTED BREVE BELOW" | ◌᷼
| title="U+1DFD: COMBINING ALMOST EQUAL TO BELOW" | ◌᷽
| title="U+1DFE: COMBINING LEFT ARROWHEAD ABOVE" | ◌᷾
| title="U+1DFF: COMBINING RIGHT ARROWHEAD AND DOWN ARROWHEAD BELOW" | ◌᷿
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов
 Комбинируемые диакритические знаки

Примечания